Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Sharon Fichman (ultimo turno, Lucky Loser)
  Eugenie Bouchard (Qualificata)
  Irina Falconi (primo turno)
  Yvonne Meusberger (ultimo turno)

 Mariana Duque Mariño (ultimo turno)
 Stéphanie Dubois (secondo turno)
 Nastassja Burnett (secondo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)

Qualificate

  Catalina Castaño
  Eugenie Bouchard

  María José Martínez Sánchez
  Grace Min

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2013
WTA Tour 2013